Зи́гель (, , , ) — фамилия немецкого или еврейского происхождения, восходящая к Баварии XII века и не связанная этимологически с еврейской фамилией . Известные носители:
 Зигел (Зигель), Тай (1982—2012) — сержант армии США, получивший сильные ожоги лица во время войны в Ираке; герой снимка Нины Берман, занявшего в 2006 году 1-е место в номинации «Портреты» конкурса World Press Photo.
 Зигель, Биньямин (ум. 2003) — израильский следователь, прославившийся борьбой с коррупцией в государственном аппарате.
 Зигель, Генрих (1830—1899) — немецкий историк философии.
 Зигель, Джерри (1914—1996) — американский писатель-фантаст, один из авторов первых комиксов о Супермене.
 Зигель, Дмитрий Михайлович (1869—1922) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Зигель, Карл Людвиг (1896—1981) — немецкий математик.
 Зигель, Ральф (род. 1945) — известный немецкий музыкант, композитор и продюсер.
 Зигель, Фёдор Фёдорович (1845—1921) — русский филолог-славист, историк славянского права, член Чешской Академии наук.
 Зигель, Феликс Юрьевич (1920—1988) — астроном, популяризатор науки, профессор, доцент МАИ; исследователь аномальных явлений, основатель уфологического движения в СССР.
 Зигель, Франц (1824—1902) — американский генерал, уроженец Бадена, участник революции 1848 года.

См. также